Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2012 werd van 17 tot en met 25 maart 2012 gehouden in het Canadese Lethbridge. Het lukte Zweden niet de titel te verdedigen. Het waren de Zwitserse dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 34ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 12de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2006 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Tsjechië, dat achtste was geworden, moest in een duel met Hongarije, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Lethbridge mocht. Uiteindelijk won Tsjechië dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Zuid-Korea.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 25 maart tussen Zweden en Zwitserland. Na een gelijklopende wedstrijd beslisten de Zwitsers de strijd in het tiende en laatste end door twee punten te scoren en zo met 7-6 te winnen. Zwitserland werd aldus voor de derde keer wereldkampioen. Canada won de strijd om de derde plaats van Zuid-Korea.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 22 maart 2012, 19:00 uur

Donderdag 22 maart 2012, 19:00 uur

Donderdag 22 maart 2012, 19:00 uur

Donderdag 22 maart 2012, 19:00 uur

Tiebreak 
Vrijdag 23 maart 2012, 14:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 24 maart 2012, 18:00 uur

Derde plaats 
Zondag 25 maart 2012, 09:00 uur

Finale 
Zondag 23 maart 2012, 16:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Lethbridge 2012

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2012
Curling
Sport in Alberta